Алекса́ндр Парасю́к:
 Парасюк, Александр Леонидович (род. 1984) — российский дзюдоист-паралимпиец (спорт слепых).
 Парасюк, Александр Степанович (род. 1925) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.